

Geografia 
 Isola Macquarie – isola dell'Oceano Pacifico
 Macquarie – fiume dell'Australia

Imprese 
Macquarie – gruppo finanziario australiano e banca d'investimenti